Вилы: 

 Вилы — сельскохозяйственный переносной ручной инструмент
 Вилы — персонажи южнославянской мифологии

Топоним

Белоруссия 
 Вилы  — деревня,  Достоевский сельсовет, Ивановский район , Брестская область.
 Вилы  — деревня,  Каменюкский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область.
 Вилы  — деревня,  Слободской сельсовет, Лепельский район, Витебская область.
 Вилы  — посёлок,  Воротынский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область.
 Вилы  — деревня,  Боровицкий сельсовет, Кировский район, Могилёвская область.

Россия 
 Вилы — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Вилы — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области.

Украина 
 Вилы — село, Лубенский район, Полтавская область
 Вилы — село, Носовский район, Черниговская область

См. также 
Виллы
Вила